Urocystidales är en ordning av svampar. Urocystidales ingår i klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Urocystidales